Гидрологи́ческая ста́нция:
 Гидрологическая станция — организация, которая, осуществляет наблюдение и изучение гидрологического режима водных объектов и территории.
 Гидрологическая станция — пункт с известными координатами, где с судна проводится серия гидрологических наблюдений: состояния моря (озера) и погоды, прозрачности и цвета, температуры и химического состава воды на различных глубинах, а также направления и скорости течения.

Литература